Lubowidz (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żuromiński, of
Lubowidz (Mazovië), een dorp in deze Poolse landgemeente.